Als Weltmeisterschaft 2014 oder WM 2014 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2014 stattfanden:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2014
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2014 in Kopenhagen (Dänemark)
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2014
 Bandy-Weltmeisterschaften
 Bandy-Weltmeisterschaft 2014 in Irkutsk (Russland)
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2014
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 2014 in Spanien
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 2014
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2014
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2014 in Seoul (Südkorea)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2014 in Sinop (Türkei)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2014 in Sluiskil (Niederlande)
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2014 in Viersen (Deutschland)
 Einband-Weltmeisterschaft 2014
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2014
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2014 in Blackpool (England)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2014 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2014 in Guilin (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2014 in Shanghai (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2014
 World 14.1 Tournament 2014 in New York City (Vereinigte Staaten)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2014
 WPA Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2014 in Peking (China)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2014 in Chanty-Mansijsk (Russland)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2014 in Taras (Kasachstan)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2014 in Tscholponata (Kirgisistan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2014 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2014 in Leeds (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2014 in Bangalore (Indien)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2014 in Bangalore (Indien)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2014 in Bangalore (Indien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2014 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft der Damen 2014 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 IBSF World Snooker Team Cup der Herren 2014 in Scharm asch-Schaich (Ägypten)
 IBSF World Snooker Team Cup der Damen 2014 in Scharf asch-Schaich (Ägypten)
 6-Red World Championship 2014 in Bangkok (Thailand)
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2014
 Cricket-Weltmeisterschaften
 ICC World Twenty20 2014
 ICC Women’s World Twenty20 2014
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft 2014
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2014 in Saint John (Kanada)
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2014 in Peking (Volksrepublik China)
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2014 in Flims (Schweiz)
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2014 in Dumfries (Schottland)
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2014 in Dumfries (Schottland)
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2014
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2013/14
 PDC World Darts Championship 2014/15
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2014
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2014
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2013/14
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2014/15
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2014
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2014
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2014 in Saitama (Japan)
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2014
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2014
 Faustball-Weltmeisterschaften
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014 in Dresden (Deutschland)
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft 2014
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Fechtweltmeisterschaften 2014
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft 2014
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2014 in Den Haag (Niederlande)
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2014 in Den Haag (Niederlande)
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2014
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014 in Kanada
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014 in Costa Rica
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2014 in Marokko
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2014
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2014 in Kopenhagen (Dänemark)
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2014 in Brünn (Tschechien)
 U-20-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2014
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2014 in Pardubice (Tschechien)
 Inline-Alpin-Weltmeisterschaften 2014 in Oberhundem (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2014 in Rosario (Argentinien)
 Judo-Weltmeisterschaften 2014
 Judo-Juniorenweltmeisterschaften 2014
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2014
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2014
 Karate-Weltmeisterschaft 2014 in Bremen (Deutschland)
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2014
 Lacrosse-Weltmeisterschaft 2014 in Denver, Colorado (Vereinigte Staaten)
 FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2014 in Sopot (Polen)
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2014 in Eugene (Vereinigte Staaten)
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2014
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2014
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2014
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2014 in Pietermaritzburg (Südafrika)
 Mountainbike-Orienteering-Weltmeisterschaften 2014 in Białystok (Polen)
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2014
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2014 in Italien
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2014
 Rallye-Weltmeisterschaft 2014
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2014
 Ringer-Weltmeisterschaften 2014 in Taschkent (Usbekistan)
 Ruder-Weltmeisterschaften 2014
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Schachweltmeisterschaft 2014 in Sotschi (Russland)
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2014
 Shōtōkan-Karate-Weltmeisterschaft 2014 in Terni (Italien)
 Skibob-Weltmeisterschaften 2014 in Spital am Semmering (Österreich)
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2014
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2014
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2014
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2014 in Doha (Katar)
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2014 in Niagara-on-the-Lake (Kanada)
 Superbike-Weltmeisterschaft 2014
 Supersport-Weltmeisterschaft 2014
 Tischtennisweltmeisterschaft 2014 in Tokio (Japan)
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2014
 Trail-Orienteering-Weltmeisterschaften 2014
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2014
 Turn-Weltmeisterschaften 2014
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2014 in Cali (Kolumbien)
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2014 in Seoul (Südkorea)
 UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2014
 UCI-Paracycling-Straßenweltmeisterschaften 2014
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2014 in Ponferrada (Spanien)
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2014
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2014 in Polen
 Weltreiterspiele 2014 in der Region Basse-Normandie (Frankreich)
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2014

Weltmeisterschaften nach Jahr
!Weltmeisterschaften 2014